Халихот Олам ( Halichoth Olam) — еврейский термин, название сочинений.

 «Halichoth Olam» (ок. 1490, Лиссабон или Испания) — талмудическая методология; автор алжирский талмудист XV века Иешуа бен-Иосиф га-Леви
 «Halichoth Olam» (Венеция, 1639) — сочинение раввина Алгази.
 «Halichoth Olam» (Унгвар, 1871) — краткий компендиум всего еврейского ритуала на идише в общедоступном изложении, автор венгр Авраам Броде.

Примечания 

Слова и фразы на иврите